

Sigle 
 Parti des musulmans de France – partito politico francese
 Peptide mass fingerprinting
 Pierre Mendès France
 Prefeitura Municipal de Florianópolis – amministrazione della capitale dello stato di Santa Catarina (Brasile)
 Progressive massive fibrosis
 Probability mass function – funzione di probabilità della variabile casuale discreta
 Proton motive force
 Pasquale Maria Ferraresi

Codici 
 PMF – codice aeroportuale IATA dell'Aeroporto di Parma (Italia)

Informatica 
 .pmf – estensione file di progetto creati con il tool ArcPublisher del programma ArcGis della Esri